Ajo Motorsport är ett finskt roadracingstall som tävlar i Roadracing-VM:s klasser Moto3 och Moto2. Stallet har även tävlat i 125GP samt i spanska och europeiska mästerskapen. Ägare och stallchef är tidigare racerföraren Aki Ajo. De största framgångarna är förarvärldsmästerskapen i 125GP för Mike di Meglio 2008 och Marc Márquez 2010 och i Moto3 för Sandro Cortese 2012 och Brad Binder 2016 samt i Moto2 för Johann Zarco 2015 och 2016.

Stallets VM-debut var på Sachsenring säsongen 2001 där man deltog med Mika Kallio som wild card-förare i 125GP-klassen. Roadracing-VM 2002 deltog Ajo Motorsports hela säsongen med Kallio som förare och Honda som motorcykel under teamnamnet Red Devil Honda. Kallio blev elva i VM och bäste nykomling (rookie of the year). Säsongen 2003 anslöt den rutinerade japanske föraren Masao Azuma. Kallio gick till Red Bull KTM  mitt i säsongen och ersattes av Andrea Ballerini. Teamet tog sin första seger genom dubbelsegern i Australiens Grand prix där Ballerini vann ett regnigt race före Azuma. Sedan lät framgångarna vänta på sig. Tomoyoshi Koyama tog en andra- och tredjeplats 2005 vilket var Ajos sista år med Honda i 125-klassen.

Säsongen 2006 körde Ajo med motorcyklar av fabrikat Malaguti och 2007 med Derbi. Roadracing-VM 2008 körde stallet med Derbi-maskiner för andra året och stallets försteförare, den erfarne Mike di Meglio, blev världsmästare efter fyra segrar och poäng i 16 av 17 Grand-Prix.

Säsonger i sammanfattning

Källor 

 
 
 http://www.motogp.com/

Externa länkar 
Officiell webbplats

Roadracingstall